Такоманго има више значења:

 Такоманго (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Такоманго (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику